Verenigde Staten:
 Freeland (Michigan)
 Freeland (Pennsylvania)
 Freeland (Washington)

Verenigd Koninkrijk:
 Freeland (Oxfordshire)

Personen:
 Adam Freeland, Brits dj